Michail Martynow () ist der Name folgender Personen:

* Michail Iwanowitsch Martynow (1909–1986), sowjetisch-russischer Generalleutnant 
 Michail Wassiljewitsch Martynow (1850–1912), russischer Generalleutnant